Marco Lucchesi – regista
 Marco Lucchesi – scrittore